Corvo ist der Name folgender geografischer Orte und Regionen
 Corvo, nordwestlichste und kleinste Insel der Azoren
 Vila do Corvo, einzige Stadt auf der Azoreninsel Corvo 

Personen:
 Baron Corvo (1860–1913), Pseudonym des britischen Schriftstellers Frederick Rolfe
 Joe Corvo (* 1977), ehemaliger US-amerikanischer Eishockey spieler portugiesischer Herkunft

Schiffe:
 Corvo (Schiff, 1919), portug. Frachtschiff der Reedereien Empresa Insulana de Navegação (1930–1950) und Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos (1951–1958)
 Corvo (Schiff, 1954), portug. Frachtschiff der Reederei Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos (1958–1974), siehe auch Cantenac (Schiff) #Schwesterschiff Merignac
 Corvo (Schiff, 1974), portug. Frachtschiff der Reederei Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos (1974–1986)
 Corvo (Schiff, 1980), portug. Frachtschiff der Reederei Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos (1989–2000)
 Corvo (Schiff, 2007), portug. Frachtschiff der Reederei Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos (seit 2007)
 NRP Corvo (M 418), portug. Minensuchboot (1955–1973) der US-amerik. Agile-Klasse 

Siehe auch:
 Pontecorvo (Begriffsklärung)
 Corbo